Целє — місто в Словенії.
 Целє — община в Словенії.